Escatrón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Escatrón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Escatrón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar